Ива́шево — деревня в Вачском районе (с 1929 года) Нижегородской области. Входит в состав Чулковского сельсовета. В прошлом деревня Красненского прихода Загаринской волости Муромского уезда Владимирской губернии. Находится на расстоянии около 3 км на юг от села Красно.

Ивашево в исторических документах 
 В писцовых книгах 1628—1630 годов значится: «деревня Ивашева», в ней тогда было 16 дворов крестьянских.
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Красно упоминается деревня Ивашево, в которой 9 дворов крестьянских и 1 бобыльский.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской Епархии» за 1897 год сказано, что в Ивашево всего 28 дворов.

Население

Ивашево сегодня 
Сегодня в Ивашево нет никаких предприятий, учреждений, торговых точек. Добраться до Ивашево можно по автодороге  Муром — Нижний Новгород, повернув у Федурино (рядом с поворотом на Вачу) в сторону Чулково, проехав по асфальтированной дороге около 10 км и ещё примерно 2 км по дороге по полю, преодолеваемой на обычном легковом автомобиле только в сухую погоду.

По оценке газеты «Нижегородские новости» Ивашево «очень малочисленно».

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 322—324. Красненский приход.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района